Avenida Costanera puede referirse a:

 La Avenida Costanera, arteria vial de la ciudad de Coquimbo (Chile).
 La Avenida Costanera, arteria vial de la ciudad de Huasco (Chile).
 La Avenida Costanera, arteria vial del Gran Concepción, que une las comunas de Concepción, Chiguayante, Hualpén y Talcahuano (Chile).
 La Avenida Costanera, arteria vial de la ciudad de Puerto Montt (Chile).
 La Avenida Costanera, en la ciudad de Encarnación (Paraguay).
 La Avenida Costanera, en la ciudad de Asunción (Paraguay).
 La Avenida Costanera, en la ciudad de Guayaquil (Ecuador)
 La Avenida Costanera, en la ciudad de Lima (Perú)
 La Avenida Costanera Monseñor Jorge Kemerer, en la ciudad de Posadas (Argentina).
 La Avenida Costanera Néstor Carlos Kirchner, en la ciudad de Caleta Olivia (Argentina).
 La Avenida Costanera Rafael Obligado o Avenida Costanera Norte; arteria vial de la ciudad de Buenos Aires (Argentina).